Fantozzi é um filme italiano de 1975, do gênero comédia. Foi dirigido por Luciano Salce.

Elenco Principal 

Paolo Villaggio...Ragionier Ugo Fantozzi
Liù Bosisio...Pina Fantozzi
Gigi Reder...Ragionier Renzo FIlini
Anna Mazzamauro...Signorina Silvani
Plinio Fernando...Mariangela Fantozzi
Giuseppe Anatrelli...Geometra Calboni
Pietro Zardini...Ragionier Fonelli
Umberto D'Orsi...Onorevole Cavaliere Conte Diego Catellani
Paolo Paoloni...Mega Direttore Galattico
Elena Tricori...Teresa Catellani

Fantozzi
Fantozzi
Fantozzi
Filmes em língua italiana
Filmes ambientados em Roma
Filmes gravados em Roma